|-
|(35251)||1995 YE5|| align=right|15,5|| align=right|2,953|| align=right|0,084|| align=right|3,23|| align=right|5,074||MBA||16. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35252)||1995 YJ14|| align=right|15,0|| align=right|3,224|| align=right|0,172|| align=right|10,53|| align=right|5,787||MBA||20. december 1995||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35253)||1996 AB7|| align=right|14,6|| align=right|3,203|| align=right|0,089|| align=right|10,04|| align=right|5,731||MBA||12. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35254)||1996 BW2|| align=right|12,7|| align=right|3,118|| align=right|0,180|| align=right|18,59|| align=right|5,505||MBA||26. januar 1996||Uto||F. Uto
|-
|(35255)||1996 BS8|| align=right|15,7|| align=right|2,134|| align=right|0,131|| align=right|4,20|| align=right|3,117||MBA||19. januar 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35256)||1996 DT1|| align=right|13,7|| align=right|3,166|| align=right|0,118|| align=right|12,53|| align=right|5,632||MBA||23. februar 1996||Višnjan||Visnjan
|-
|(35257)||1996 HM14|| align=right|15,3|| align=right|2,306|| align=right|0,244|| align=right|2,94|| align=right|3,501||MBA||17. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35258)||1996 HN23|| align=right|16,0|| align=right|2,272|| align=right|0,140|| align=right|3,81|| align=right|3,423||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35259)||1996 HN24|| align=right|14,5|| align=right|2,242|| align=right|0,108|| align=right|5,61|| align=right|3,356||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35260)||1996 HA25|| align=right|16,0|| align=right|2,310|| align=right|0,201|| align=right|1,41|| align=right|3,510||MBA||20. april 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35261)||1996 JX5|| align=right|16,0|| align=right|2,226|| align=right|0,052|| align=right|6,23|| align=right|3,321||MBA||11. maj 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35262)||1996 NA2|| align=right|14,4|| align=right|2,358|| align=right|0,118|| align=right|6,42|| align=right|3,620||MBA||15. julij 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(35263)||1996 NH3|| align=right|15,6|| align=right|2,696|| align=right|0,180|| align=right|0,84|| align=right|4,425||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35264)||1996 NM5|| align=right|14,9|| align=right|2,338|| align=right|0,127|| align=right|6,50|| align=right|3,575||MBA||14. julij 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35265)||1996 NS5|| align=right|14,6|| align=right|2,308|| align=right|0,136|| align=right|6,55|| align=right|3,505||MBA||12. julij 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(35266)||1996 PC4|| align=right|15,6|| align=right|2,251|| align=right|0,144|| align=right|6,80|| align=right|3,377||MBA||9. avgust 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(35267)||1996 PO7|| align=right|16,1|| align=right|2,472|| align=right|0,099|| align=right|1,97|| align=right|3,885||MBA||8. avgust 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35268)||1996 QY|| align=right|15,9|| align=right|2,372|| align=right|0,099|| align=right|4,81|| align=right|3,653||MBA||19. avgust 1996||Kleť||Klet
|-
|(35269)||1996 QC1|| align=right|15,4|| align=right|2,322|| align=right|0,136|| align=right|5,99|| align=right|3,538||MBA||21. avgust 1996||Kleť||Klet
|-
|(35270)||1996 RL|| align=right|15,6|| align=right|2,387|| align=right|0,244|| align=right|3,97|| align=right|3,687||MBA||7. september 1996||Sormano||V. Giuliani; P. Chiavenna
|-
|(35271)||1996 RR3|| align=right|15,0|| align=right|2,428|| align=right|0,022|| align=right|3,29|| align=right|3,782||MBA||13. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(35272)||1996 RH10|| align=right|12,4|| align=right|5,171|| align=right|0,078|| align=right|17,60|| align=right|11,76||JUT||7. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35273)||1996 RF11|| align=right|15,9|| align=right|2,559|| align=right|0,063|| align=right|1,27|| align=right|4,093||MBA||8. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35274)||1996 RF24|| align=right|15,2|| align=right|2,301|| align=right|0,127|| align=right|5,30|| align=right|3,489||MBA||7. september 1996||Nanyo||T. Okuni
|-
|(35275)||1996 RB25|| align=right|16,2|| align=right|2,371|| align=right|0,195|| align=right|2,16|| align=right|3,649||MBA||11. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35276)||1996 RS25|| align=right|11,6|| align=right|5,154|| align=right|0,076|| align=right|13,05|| align=right|11,70||JUT||13. september 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(35277)||1996 RV27|| align=right|11,2|| align=right|5,252|| align=right|0,036|| align=right|20,01|| align=right|12,04||JUT||10. september 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(35278)||1996 SM|| align=right|16,0|| align=right|2,430|| align=right|0,109|| align=right|6,43|| align=right|3,788||MBA||16. september 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(35279)||1996 SR|| align=right|16,0|| align=right|2,568|| align=right|0,203|| align=right|4,85|| align=right|4,115||MBA||20. september 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(35280)||1996 SQ1|| align=right|15,7|| align=right|2,557|| align=right|0,136|| align=right|3,59|| align=right|4,088||MBA||17. september 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35281)||1996 SD6|| align=right|16,1|| align=right|2,555|| align=right|0,204|| align=right|0,98|| align=right|4,083||MBA||18. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35282)||1996 SC7|| align=right|14,3|| align=right|2,607|| align=right|0,187|| align=right|12,89|| align=right|4,209||MBA||21. september 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35283)||1996 TB1|| align=right|15,5|| align=right|2,680|| align=right|0,033|| align=right|0,81|| align=right|4,387||MBA||5. oktober 1996||Rand||G. R. Viscome
|-
|(35284)||1996 TM3|| align=right|15,1|| align=right|2,317|| align=right|0,130|| align=right|6,44|| align=right|3,525||MBA||5. oktober 1996||King City||R. G. Sandness
|-
|(35285)||1996 TR5|| align=right|14,6|| align=right|2,361|| align=right|0,229|| align=right|25,30|| align=right|3,628||MBA||6. oktober 1996||Catalina Station||C. W. Hergenrother
|-
|35286 Takaoakihiro||1996 TP9|| align=right|14,1|| align=right|2,634|| align=right|0,165|| align=right|12,99|| align=right|4,273||MBA||14. oktober 1996||Yatsuka||H. Abe
|-
|(35287)||1996 TA18|| align=right|15,3|| align=right|2,467|| align=right|0,138|| align=right|2,58|| align=right|3,873||MBA||4. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35288)||1996 TL19|| align=right|15,6|| align=right|2,611|| align=right|0,166|| align=right|4,65|| align=right|4,218||MBA||4. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35289)||1996 TL40|| align=right|15,3|| align=right|2,547|| align=right|0,201|| align=right|4,81|| align=right|4,065||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35290)||1996 TE42|| align=right|15,3|| align=right|2,254|| align=right|0,137|| align=right|4,71|| align=right|3,384||MBA||8. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35291)||1996 TN46|| align=right|14,8|| align=right|2,603|| align=right|0,279|| align=right|11,25|| align=right|4,200||MBA||10. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35292)||1996 TE47|| align=right|14,8|| align=right|2,402|| align=right|0,046|| align=right|6,15|| align=right|3,723||MBA||11. oktober 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35293)||1996 TC54|| align=right|15,5|| align=right|2,537|| align=right|0,167|| align=right|3,85|| align=right|4,039||MBA||5. oktober 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35294)||1996 UG4|| align=right|14,6|| align=right|2,595|| align=right|0,086|| align=right|13,94|| align=right|4,181||MBA||29. oktober 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35295)||1996 VM|| align=right|13,8|| align=right|2,559|| align=right|0,114|| align=right|14,83|| align=right|4,094||MBA||1. november 1996||Colleverde||V. S. Casulli
|-
|(35296)||1996 VY1|| align=right|14,4|| align=right|2,688|| align=right|0,198|| align=right|10,90|| align=right|4,406||MBA||1. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35297)||1996 VS3|| align=right|15,5|| align=right|2,462|| align=right|0,119|| align=right|3,21|| align=right|3,862||MBA||2. november 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35298)||1996 VH5|| align=right|14,3|| align=right|2,653|| align=right|0,221|| align=right|6,29|| align=right|4,321||MBA||3. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35299)||1996 VK8|| align=right|14,3|| align=right|2,735|| align=right|0,332|| align=right|3,61|| align=right|4,524||MBA||7. november 1996||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35300)||1996 VQ18|| align=right|15,7|| align=right|2,524|| align=right|0,095|| align=right|1,89|| align=right|4,009||MBA||6. november 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35301)||1996 XE|| align=right|14,5|| align=right|2,810|| align=right|0,056|| align=right|6,71|| align=right|4,708||MBA||1. december 1996||Oohira||T. Urata
|-
|(35302)||1996 XD6|| align=right|13,6|| align=right|3,174|| align=right|0,101|| align=right|17,71|| align=right|5,653||MBA||7. december 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35303)||1996 XR6|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,153|| align=right|5,93|| align=right|4,249||MBA||1. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35304)||1996 XY11|| align=right|15,5|| align=right|2,844|| align=right|0,007|| align=right|3,15|| align=right|4,795||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35305)||1996 XB12|| align=right|15,7|| align=right|2,891|| align=right|0,028|| align=right|2,21|| align=right|4,916||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35306)||1996 XQ17|| align=right|15,0|| align=right|2,657|| align=right|0,159|| align=right|12,15|| align=right|4,330||MBA||5. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35307)||1996 XG20|| align=right|16,1|| align=right|2,802|| align=right|0,164|| align=right|2,02|| align=right|4,690||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35308)||1996 XJ20|| align=right|15,3|| align=right|2,790|| align=right|0,080|| align=right|1,55|| align=right|4,659||MBA||4. december 1996||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35309)||1996 YF3|| align=right|13,7|| align=right|2,598|| align=right|0,141|| align=right|13,72|| align=right|4,187||MBA||24. december 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35310)||1997 AX1|| align=right|13,4|| align=right|2,879|| align=right|0,100|| align=right|16,05|| align=right|4,884||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35311)||1997 AE2|| align=right|13,3|| align=right|3,041|| align=right|0,101|| align=right|8,88|| align=right|5,302||MBA||3. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35312)||1997 AX2|| align=right|14,5|| align=right|2,792|| align=right|0,212|| align=right|9,39|| align=right|4,664||MBA||4. januar 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35313)||1997 AC6|| align=right|14,5|| align=right|2,860|| align=right|0,080|| align=right|3,13|| align=right|4,836||MBA||2. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35314)||1997 AW8|| align=right|13,4|| align=right|3,143|| align=right|0,136|| align=right|16,64|| align=right|5,572||MBA||2. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35315)||1997 AX9|| align=right|15,2|| align=right|2,871|| align=right|0,041|| align=right|1,85|| align=right|4,864||MBA||3. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|35316 Monella||1997 AW13|| align=right|13,5|| align=right|2,733|| align=right|0,120|| align=right|12,34|| align=right|4,518||MBA||11. januar 1997||Sormano||P. Sicoli; M. Cavagna
|-
|(35317)||1997 AQ23|| align=right|14,5|| align=right|2,862|| align=right|0,076|| align=right|15,73|| align=right|4,840||MBA||14. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35318)||1997 BD1|| align=right|13,3|| align=right|2,549|| align=right|0,079|| align=right|14,53|| align=right|4,069||MBA||25. januar 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35319)||1997 BU4|| align=right|14,5|| align=right|2,784|| align=right|0,105|| align=right|13,84|| align=right|4,645||MBA||31. januar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35320)||1997 BR8|| align=right|14,2|| align=right|2,585|| align=right|0,152|| align=right|15,10|| align=right|4,154||MBA||30. januar 1997||Crni Vrh||H. Mikuz
|-
|(35321)||1997 CU9|| align=right|14,3|| align=right|3,146|| align=right|0,112|| align=right|16,76|| align=right|5,579||MBA||1. februar 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35322)||1997 CX16|| align=right|14,3|| align=right|2,996|| align=right|0,036|| align=right|9,76|| align=right|5,185||MBA||6. februar 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(35323)||1997 CD26|| align=right|14,2|| align=right|2,968|| align=right|0,052|| align=right|10,97|| align=right|5,112||MBA||13. februar 1997||Oohira||T. Urata
|-
|(35324)||1997 ET7|| align=right|13,3|| align=right|3,149|| align=right|0,243|| align=right|21,40|| align=right|5,588||MBA||7. marec 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(35325)||1997 EU7|| align=right|15,1|| align=right|3,243|| align=right|0,156|| align=right|1,21|| align=right|5,838||MBA||7. marec 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(35326)||1997 EV7|| align=right|14,9|| align=right|3,177|| align=right|0,129|| align=right|1,11|| align=right|5,661||MBA||7. marec 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(35327)||1997 EP13|| align=right|15,0|| align=right|3,190|| align=right|0,112|| align=right|3,39|| align=right|5,696||MBA||3. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35328)||1997 EH15|| align=right|14,6|| align=right|3,167|| align=right|0,104|| align=right|17,35|| align=right|5,636||MBA||4. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35329)||1997 EG34|| align=right|15,1|| align=right|3,059|| align=right|0,106|| align=right|5,30|| align=right|5,350||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35330)||1997 EN35|| align=right|15,1|| align=right|3,084|| align=right|0,186|| align=right|2,60|| align=right|5,416||MBA||4. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35331)||1997 EO47|| align=right|13,9|| align=right|3,152|| align=right|0,067|| align=right|0,47|| align=right|5,594||MBA||12. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35332)||1997 EY52|| align=right|14,6|| align=right|3,026|| align=right|0,113|| align=right|0,90|| align=right|5,262||MBA||8. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35333)||1997 EW55|| align=right|14,6|| align=right|3,214|| align=right|0,048|| align=right|1,13|| align=right|5,760||MBA||10. marec 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35334)||1997 FO1|| align=right|14,3|| align=right|3,020|| align=right|0,043|| align=right|4,18|| align=right|5,247||MBA||31. marec 1997||Sormano||P. Sicoli; F. Manca
|-
|(35335)||1997 FU1|| align=right|13,8|| align=right|3,218|| align=right|0,096|| align=right|15,05|| align=right|5,771||MBA||30. marec 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35336)||1997 FO2|| align=right|13,2|| align=right|3,118|| align=right|0,075|| align=right|15,18|| align=right|5,505||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35337)||1997 FB3|| align=right|14,2|| align=right|3,112|| align=right|0,021|| align=right|10,56|| align=right|5,490||MBA||31. marec 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35338)||1997 GD7|| align=right|14,6|| align=right|3,200|| align=right|0,084|| align=right|2,00|| align=right|5,724||MBA||2. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35339)||1997 GS16|| align=right|13,6|| align=right|2,929|| align=right|0,019|| align=right|1,98|| align=right|5,013||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35340)||1997 GV18|| align=right|13,9|| align=right|3,211|| align=right|0,147|| align=right|4,07|| align=right|5,753||MBA||3. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35341)||1997 GT22|| align=right|13,5|| align=right|2,983|| align=right|0,077|| align=right|10,79|| align=right|5,151||MBA||6. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35342)||1997 GZ24|| align=right|13,8|| align=right|3,128|| align=right|0,020|| align=right|15,45|| align=right|5,531||MBA||7. april 1997||Goodricke-Pigott||M. T. Chamberlin
|-
|(35343)||1997 GV36|| align=right|14,4|| align=right|3,182|| align=right|0,135|| align=right|1,45|| align=right|5,676||MBA||3. april 1997||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(35344)||1997 HX6|| align=right|14,0|| align=right|2,998|| align=right|0,153|| align=right|2,36|| align=right|5,190||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35345)||1997 HY6|| align=right|13,6|| align=right|3,083|| align=right|0,029|| align=right|10,18|| align=right|5,413||MBA||30. april 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35346)||1997 JX|| align=right|14,1|| align=right|3,180|| align=right|0,046|| align=right|9,98|| align=right|5,669||MBA||1. maj 1997||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(35347)||1997 JN12|| align=right|12,6|| align=right|3,012|| align=right|0,066|| align=right|10,74|| align=right|5,227||MBA||3. maj 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35348)||1997 JO18|| align=right|13,4|| align=right|3,118|| align=right|0,157|| align=right|18,66|| align=right|5,505||MBA||8. maj 1997||Burlington||T. Handley
|-
|(35349)||1997 LY12|| align=right|14,8|| align=right|3,207|| align=right|0,119|| align=right|6,24|| align=right|5,742||MBA||7. junij 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35350)||1997 LP14|| align=right|14,1|| align=right|3,210|| align=right|0,111|| align=right|5,10|| align=right|5,752||MBA||8. junij 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35351)||1997 MP3|| align=right|15,9|| align=right|2,167|| align=right|0,167|| align=right|5,18|| align=right|3,189||MBA||28. junij 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35352)||1997 PD2|| align=right|16,9|| align=right|2,348|| align=right|0,239|| align=right|1,58|| align=right|3,598||MBA||7. avgust 1997||Needville||Needville
|-
|(35353)||1997 RW9|| align=right|14,8|| align=right|2,182|| align=right|0,021|| align=right|5,20|| align=right|3,223||MBA||8. september 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(35354)||1997 SP1|| align=right|16,1|| align=right|2,287|| align=right|0,184|| align=right|0,45|| align=right|3,458||MBA||22. september 1997||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(35355)||1997 SB2|| align=right|15,9|| align=right|2,185|| align=right|0,054|| align=right|3,69|| align=right|3,230||MBA||23. september 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(35356)||1997 SL3|| align=right|16,6|| align=right|2,223|| align=right|0,125|| align=right|5,49|| align=right|3,313||MBA||25. september 1997||Ondřejov||P. Pravec; L. Šarounová
|-
|(35357)||1997 SX9|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,180|| align=right|3,63|| align=right|3,395||MBA||28. september 1997||Starkenburg||Starkenburg
|-
|35358 Lorifini||1997 SL17|| align=right|15,0|| align=right|2,422|| align=right|0,234|| align=right|10,18|| align=right|3,768||MBA||27. september 1997||San Marcello||L. Tesi; M. Tombelli
|-
|(35359)||1997 SO33|| align=right|15,0|| align=right|2,309|| align=right|0,116|| align=right|3,57|| align=right|3,507||MBA||26. september 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35360)||1997 TY11|| align=right|14,4|| align=right|2,195|| align=right|0,202|| align=right|2,56|| align=right|3,251||MBA||7. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35361)||1997 TH26|| align=right|16,4|| align=right|2,210|| align=right|0,156|| align=right|3,27|| align=right|3,284||MBA||11. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35362)||1997 TZ26|| align=right|15,5|| align=right|2,469|| align=right|0,203|| align=right|9,93|| align=right|3,878||MBA||7. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35363)||1997 TV28|| align=right|11,3|| align=right|5,183|| align=right|0,078|| align=right|16,05|| align=right|11,80||JUT||6. oktober 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|35364 Donaldpray||1997 UT|| align=right|15,2|| align=right|2,250|| align=right|0,077|| align=right|6,27|| align=right|3,374||MBA||21. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|35365 Cooney||1997 UU|| align=right|16,1|| align=right|2,292|| align=right|0,070|| align=right|5,62|| align=right|3,470||MBA||21. oktober 1997||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(35366)||1997 UP4|| align=right|15,9|| align=right|2,226|| align=right|0,167|| align=right|2,90|| align=right|3,320||MBA||18. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35367)||1997 UW7|| align=right|16,5|| align=right|2,394|| align=right|0,229|| align=right|0,74|| align=right|3,703||MBA||28. oktober 1997||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(35368)||1997 UB8|| align=right|14,8|| align=right|2,334|| align=right|0,312|| align=right|22,76|| align=right|3,565||MBA||28. oktober 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(35369)||1997 UJ11|| align=right|13,8|| align=right|2,329|| align=right|0,197|| align=right|23,00|| align=right|3,554||MBA||29. oktober 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(35370)||1997 UF21|| align=right|16,5|| align=right|2,264|| align=right|0,152|| align=right|3,53|| align=right|3,406||MBA||29. oktober 1997||Saji||Saji
|-
|(35371)||1997 UZ21|| align=right|14,3|| align=right|2,223|| align=right|0,209|| align=right|3,97|| align=right|3,314||MBA||25. oktober 1997||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(35372)||1997 UN24|| align=right|15,8|| align=right|2,380|| align=right|0,280|| align=right|5,37|| align=right|3,671||MBA||28. oktober 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35373)||1997 UT25|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,220|| align=right|1,26|| align=right|3,624||MBA||25. oktober 1997||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(35374)||1997 VK|| align=right|15,5|| align=right|2,356|| align=right|0,106|| align=right|5,37|| align=right|3,617||MBA||1. november 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(35375)||1997 VP1|| align=right|14,3|| align=right|2,609|| align=right|0,111|| align=right|0,88|| align=right|4,214||MBA||1. november 1997||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(35376)||1997 VJ5|| align=right|14,7|| align=right|2,310|| align=right|0,180|| align=right|3,86|| align=right|3,511||MBA||8. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35377)||1997 WN2|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,171|| align=right|1,73|| align=right|3,657||MBA||23. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35378)||1997 WN12|| align=right|15,6|| align=right|2,296|| align=right|0,217|| align=right|1,34|| align=right|3,479||MBA||23. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35379)||1997 WS20|| align=right|15,8|| align=right|2,277|| align=right|0,154|| align=right|5,48|| align=right|3,436||MBA||25. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35380)||1997 WJ21|| align=right|15,4|| align=right|2,273|| align=right|0,221|| align=right|5,72|| align=right|3,427||MBA||30. november 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35381)||1997 WH31|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,169|| align=right|2,62|| align=right|3,540||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35382)||1997 WJ36|| align=right|15,2|| align=right|2,172|| align=right|0,219|| align=right|0,13|| align=right|3,201||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35383)||1997 WU36|| align=right|14,6|| align=right|2,220|| align=right|0,205|| align=right|7,17|| align=right|3,306||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35384)||1997 WK37|| align=right|15,7|| align=right|2,358|| align=right|0,228|| align=right|2,62|| align=right|3,620||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35385)||1997 WL37|| align=right|16,4|| align=right|2,401|| align=right|0,170|| align=right|2,68|| align=right|3,720||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35386)||1997 WM43|| align=right|14,5|| align=right|2,281|| align=right|0,067|| align=right|8,53|| align=right|3,445||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35387)||1997 WY44|| align=right|15,6|| align=right|2,347|| align=right|0,202|| align=right|2,97|| align=right|3,595||MBA||29. november 1997||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35388)||1997 WY56|| align=right|15,7|| align=right|2,344|| align=right|0,184|| align=right|4,85|| align=right|3,589||MBA||25. november 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35389)||1997 XO|| align=right|14,3|| align=right|2,378|| align=right|0,167|| align=right|5,38|| align=right|3,667||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35390)||1997 XW|| align=right|15,4|| align=right|2,303|| align=right|0,182|| align=right|4,70|| align=right|3,494||MBA||3. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35391)||1997 XN3|| align=right|14,7|| align=right|2,430|| align=right|0,152|| align=right|3,77|| align=right|3,788||MBA||3. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(35392)||1997 XD5|| align=right|15,5|| align=right|2,431|| align=right|0,047|| align=right|6,22|| align=right|3,790||MBA||6. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(35393)||1997 XJ5|| align=right|15,6|| align=right|2,280|| align=right|0,138|| align=right|5,19|| align=right|3,442||MBA||2. december 1997||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(35394)||1997 XD9|| align=right|14,1|| align=right|2,764|| align=right|0,208|| align=right|9,92|| align=right|4,593||MBA||7. december 1997||Caussols||ODAS
|-
|(35395)||1997 XM10|| align=right|15,0|| align=right|2,404|| align=right|0,206|| align=right|2,33|| align=right|3,727||MBA||4. december 1997||Gekko||T. Kagawa; T. Urata
|-
|(35396)||1997 XF11|| align=right|16,9|| align=right|1,443|| align=right|0,484|| align=right|4,10|| align=right|1,733||APL PHA||6. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35397)||1997 YJ|| align=right|15,2|| align=right|2,392|| align=right|0,157|| align=right|1,87|| align=right|3,699||MBA||18. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35398)||1997 YR|| align=right|14,5|| align=right|2,336|| align=right|0,137|| align=right|4,53|| align=right|3,570||MBA||20. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35399)||1997 YQ1|| align=right|15,2|| align=right|2,433|| align=right|0,158|| align=right|4,35|| align=right|3,795||MBA||20. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35400)||1997 YU2|| align=right|14,8|| align=right|2,380|| align=right|0,207|| align=right|3,14|| align=right|3,672||MBA||21. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(35401)||1997 YW2|| align=right|15,7|| align=right|2,393|| align=right|0,129|| align=right|3,33|| align=right|3,700||MBA||21. december 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(35402)||1997 YK3|| align=right|15,1|| align=right|2,313|| align=right|0,216|| align=right|5,78|| align=right|3,518||MBA||17. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35403)||1997 YW4|| align=right|15,2|| align=right|2,344|| align=right|0,075|| align=right|6,23|| align=right|3,588||MBA||22. december 1997||Needville||Needville
|-
|(35404)||1997 YV5|| align=right|13,4|| align=right|2,322|| align=right|0,217|| align=right|10,42|| align=right|3,538||MBA||25. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35405)||1997 YU7|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,176|| align=right|2,09|| align=right|3,784||MBA||21. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35406)||1997 YH8|| align=right|14,4|| align=right|2,261|| align=right|0,244|| align=right|8,43|| align=right|3,399||MBA||28. december 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(35407)||1997 YF11|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,122|| align=right|7,51|| align=right|3,593||MBA||28. december 1997||Haleakala||NEAT
|-
|(35408)||1997 YS13|| align=right|15,7|| align=right|2,423|| align=right|0,134|| align=right|0,38|| align=right|3,771||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35409)||1997 YT13|| align=right|14,9|| align=right|2,420|| align=right|0,079|| align=right|7,12|| align=right|3,765||MBA||31. december 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35410)||1997 YC15|| align=right|14,8|| align=right|2,441|| align=right|0,137|| align=right|0,91|| align=right|3,813||MBA||28. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35411)||1997 YX16|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,114|| align=right|6,61|| align=right|3,438||MBA||29. december 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35412)||1997 YN17|| align=right|15,8|| align=right|2,391|| align=right|0,173|| align=right|1,33|| align=right|3,696||MBA||31. december 1997||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35413)||1998 AS|| align=right|16,1|| align=right|2,432|| align=right|0,138|| align=right|1,35|| align=right|3,792||MBA||5. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35414)||1998 AC3|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,120|| align=right|7,77|| align=right|3,570||MBA||3. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35415)||1998 AD3|| align=right|15,6|| align=right|2,388|| align=right|0,110|| align=right|2,13|| align=right|3,690||MBA||3. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35416)||1998 AC4|| align=right|14,9|| align=right|2,448|| align=right|0,200|| align=right|3,63|| align=right|3,828||MBA||2. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35417)||1998 AT4|| align=right|14,6|| align=right|2,254|| align=right|0,156|| align=right|7,22|| align=right|3,383||MBA||6. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35418)||1998 AP5|| align=right|14,0|| align=right|2,624|| align=right|0,126|| align=right|14,18|| align=right|4,249||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35419)||1998 AC6|| align=right|15,8|| align=right|2,460|| align=right|0,068|| align=right|6,18|| align=right|3,857||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35420)||1998 AG6|| align=right|13,9|| align=right|2,879|| align=right|0,150|| align=right|10,93|| align=right|4,884||MBA||8. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35421)||1998 AO6|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,113|| align=right|12,20|| align=right|4,080||MBA||4. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35422)||1998 AF7|| align=right|14,9|| align=right|2,321|| align=right|0,107|| align=right|7,83|| align=right|3,535||MBA||5. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35423)||1998 AL7|| align=right|14,8|| align=right|2,416|| align=right|0,142|| align=right|1,27|| align=right|3,755||MBA||6. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35424)||1998 BK|| align=right|15,2|| align=right|2,361|| align=right|0,217|| align=right|6,18|| align=right|3,628||MBA||18. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35425)||1998 BY|| align=right|14,7|| align=right|2,477|| align=right|0,009|| align=right|8,71|| align=right|3,898||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35426)||1998 BN1|| align=right|15,2|| align=right|2,304|| align=right|0,101|| align=right|4,00|| align=right|3,496||MBA||19. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35427)||1998 BJ2|| align=right|15,5|| align=right|2,430|| align=right|0,159|| align=right|2,23|| align=right|3,788||MBA||20. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35428)||1998 BS2|| align=right|14,6|| align=right|2,329|| align=right|0,116|| align=right|7,09|| align=right|3,553||MBA||19. januar 1998||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(35429)||1998 BW4|| align=right|15,0|| align=right|2,586|| align=right|0,221|| align=right|3,64|| align=right|4,157||MBA||18. januar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35430)||1998 BT6|| align=right|15,5|| align=right|2,404|| align=right|0,105|| align=right|1,42|| align=right|3,726||MBA||24. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35431)||1998 BY6|| align=right|14,1|| align=right|2,726|| align=right|0,109|| align=right|5,41|| align=right|4,499||MBA||24. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35432)||1998 BG9|| align=right|19,4|| align=right|2,519|| align=right|0,536|| align=right|13,02|| align=right|3,997||AMR||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35433)||1998 BP9|| align=right|15,7|| align=right|2,151|| align=right|0,043|| align=right|2,44|| align=right|3,155||MBA||22. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35434)||1998 BF13|| align=right|15,2|| align=right|2,595|| align=right|0,214|| align=right|2,92|| align=right|4,178||MBA||24. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35435)||1998 BL13|| align=right|14,4|| align=right|2,257|| align=right|0,194|| align=right|5,40|| align=right|3,391||MBA||24. januar 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35436)||1998 BU15|| align=right|13,9|| align=right|2,798|| align=right|0,119|| align=right|6,90|| align=right|4,678||MBA||24. januar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35437)||1998 BN19|| align=right|15,9|| align=right|2,579|| align=right|0,099|| align=right|0,26|| align=right|4,141||MBA||18. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35438)||1998 BZ22|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,102|| align=right|3,28|| align=right|4,221||MBA||23. januar 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35439)||1998 BK25|| align=right|14,4|| align=right|2,390|| align=right|0,147|| align=right|6,61|| align=right|3,694||MBA||28. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35440)||1998 BG30|| align=right|15,7|| align=right|2,457|| align=right|0,243|| align=right|6,27|| align=right|3,851||MBA||29. januar 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|35441 Kyoko||1998 BH33|| align=right|13,8|| align=right|2,559|| align=right|0,161|| align=right|13,44|| align=right|4,093||MBA||31. januar 1998||Mishima||M. Akiyama
|-
|(35442)||1998 BR33|| align=right|14,4|| align=right|2,454|| align=right|0,051|| align=right|9,35|| align=right|3,843||MBA||31. januar 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35443)||1998 BG42|| align=right|14,3|| align=right|2,191|| align=right|0,152|| align=right|4,02|| align=right|3,243||MBA||20. januar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35444)||1998 BU43|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,190|| align=right|5,60|| align=right|3,610||MBA||25. januar 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(35445)||1998 CY|| align=right|15,0|| align=right|2,438|| align=right|0,143|| align=right|4,21|| align=right|3,806||MBA||5. februar 1998||Kleť||M. Tichý; Z. Moravec
|-
|35446 Stáňa||1998 CK1|| align=right|15,1|| align=right|2,354|| align=right|0,233|| align=right|6,34|| align=right|3,610||MBA||6. februar 1998||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(35447)||1998 CW2|| align=right|14,9|| align=right|2,392|| align=right|0,058|| align=right|3,37|| align=right|3,698||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35448)||1998 CX2|| align=right|14,5|| align=right|2,406|| align=right|0,053|| align=right|6,32|| align=right|3,731||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35449)||1998 CR3|| align=right|14,7|| align=right|3,151|| align=right|0,138|| align=right|0,55|| align=right|5,592||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35450)||1998 CV4|| align=right|13,5|| align=right|2,567|| align=right|0,208|| align=right|7,16|| align=right|4,111||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35451)||1998 CW4|| align=right|14,2|| align=right|2,583|| align=right|0,177|| align=right|13,03|| align=right|4,151||MBA||6. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35452)||1998 DF10|| align=right|14,0|| align=right|2,565|| align=right|0,155|| align=right|14,32|| align=right|4,108||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35453)||1998 DE13|| align=right|15,2|| align=right|2,757|| align=right|0,160|| align=right|8,97|| align=right|4,577||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35454)||1998 DE14|| align=right|13,2|| align=right|3,085|| align=right|0,210|| align=right|12,56|| align=right|5,418||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35455)||1998 DN14|| align=right|14,3|| align=right|2,525|| align=right|0,155|| align=right|4,46|| align=right|4,011||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35456)||1998 DF15|| align=right|14,6|| align=right|2,785|| align=right|0,051|| align=right|6,33|| align=right|4,646||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35457)||1998 DN15|| align=right|14,5|| align=right|2,487|| align=right|0,093|| align=right|7,95|| align=right|3,920||MBA||22. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35458)||1998 DU15|| align=right|14,8|| align=right|2,532|| align=right|0,066|| align=right|15,09|| align=right|4,029||MBA||23. februar 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35459)||1998 DG20|| align=right|13,9|| align=right|2,482|| align=right|0,099|| align=right|8,55|| align=right|3,910||MBA||27. februar 1998||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(35460)||1998 DU20|| align=right|15,0|| align=right|2,327|| align=right|0,243|| align=right|2,76|| align=right|3,550||MBA||26. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|35461 Mazzucato||1998 DM23|| align=right|15,7|| align=right|2,460|| align=right|0,101|| align=right|5,43|| align=right|3,857||MBA||26. februar 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(35462)||1998 DW23|| align=right|15,3|| align=right|2,670|| align=right|0,077|| align=right|7,36|| align=right|4,362||MBA||27. februar 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35463)||1998 DJ32|| align=right|14,2|| align=right|2,628|| align=right|0,004|| align=right|1,99|| align=right|4,258||MBA||22. februar 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35464)||1998 DC33|| align=right|15,1|| align=right|2,403|| align=right|0,164|| align=right|10,89|| align=right|3,723||MBA||27. februar 1998||Cima Ekar||G. Forti; M. Tombelli
|-
|(35465)||1998 DF33|| align=right|14,5|| align=right|2,402|| align=right|0,108|| align=right|7,32|| align=right|3,722||MBA||27. februar 1998||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(35466)||1998 DO34|| align=right|15,6|| align=right|2,522|| align=right|0,221|| align=right|8,88|| align=right|4,005||MBA||27. februar 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35467)||1998 ED|| align=right|13,8|| align=right|2,554|| align=right|0,189|| align=right|13,43|| align=right|4,081||MBA||1. marec 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35468)||1998 EW2|| align=right|14,8|| align=right|2,558|| align=right|0,091|| align=right|9,90|| align=right|4,090||MBA||2. marec 1998||Caussols||ODAS
|-
|(35469)||1998 ED3|| align=right|14,4|| align=right|2,482|| align=right|0,084|| align=right|7,05|| align=right|3,909||MBA||2. marec 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(35470)||1998 EC8|| align=right|15,0|| align=right|2,913|| align=right|0,010|| align=right|3,38|| align=right|4,971||MBA||2. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35471)||1998 ED8|| align=right|14,8|| align=right|2,692|| align=right|0,036|| align=right|2,63|| align=right|4,415||MBA||2. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35472)||1998 EJ8|| align=right|15,1|| align=right|2,535|| align=right|0,156|| align=right|6,68|| align=right|4,036||MBA||2. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35473)||1998 EZ8|| align=right|13,9|| align=right|2,563|| align=right|0,145|| align=right|9,51|| align=right|4,103||MBA||9. marec 1998||Uccle||T. Pauwels
|-
|(35474)||1998 EA9|| align=right|14,7|| align=right|2,564|| align=right|0,240|| align=right|9,06|| align=right|4,104||MBA||9. marec 1998||Uccle||T. Pauwels
|-
|(35475)||1998 EP9|| align=right|15,2|| align=right|2,438|| align=right|0,141|| align=right|3,31|| align=right|3,806||MBA||6. marec 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(35476)||1998 EN10|| align=right|14,6|| align=right|2,594|| align=right|0,057|| align=right|4,99|| align=right|4,177||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35477)||1998 ER10|| align=right|14,7|| align=right|3,034|| align=right|0,239|| align=right|3,71|| align=right|5,284||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35478)||1998 EG11|| align=right|15,1|| align=right|2,480|| align=right|0,094|| align=right|5,87|| align=right|3,905||MBA||1. marec 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(35479)||1998 FT4|| align=right|15,2|| align=right|2,796|| align=right|0,095|| align=right|7,49|| align=right|4,675||MBA||23. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35480)||1998 FN5|| align=right|14,7|| align=right|2,640|| align=right|0,111|| align=right|11,63|| align=right|4,289||MBA||24. marec 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35481)||1998 FA8|| align=right|15,0|| align=right|2,721|| align=right|0,182|| align=right|3,13|| align=right|4,488||MBA||20. marec 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(35482)||1998 FJ11|| align=right|15,3|| align=right|2,536|| align=right|0,192|| align=right|7,58|| align=right|4,039||MBA||22. marec 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(35483)||1998 FQ12|| align=right|14,7|| align=right|2,604|| align=right|0,209|| align=right|12,04|| align=right|4,203||MBA||20. marec 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(35484)||1998 FC14|| align=right|15,4|| align=right|2,531|| align=right|0,067|| align=right|12,61|| align=right|4,027||MBA||25. marec 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(35485)||1998 FZ14|| align=right|15,2|| align=right|2,830|| align=right|0,167|| align=right|5,96|| align=right|4,760||MBA||24. marec 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(35486)||1998 FH15|| align=right|13,3|| align=right|2,743|| align=right|0,111|| align=right|12,02|| align=right|4,542||MBA||27. marec 1998||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(35487)||1998 FK16|| align=right|13,9|| align=right|2,592|| align=right|0,167|| align=right|12,83|| align=right|4,173||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35488)||1998 FJ21|| align=right|14,7|| align=right|2,578|| align=right|0,091|| align=right|4,51|| align=right|4,139||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35489)||1998 FE22|| align=right|15,0|| align=right|2,729|| align=right|0,142|| align=right|3,95|| align=right|4,507||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35490)||1998 FD27|| align=right|14,5|| align=right|2,609|| align=right|0,076|| align=right|14,71|| align=right|4,215||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35491)||1998 FQ27|| align=right|14,2|| align=right|2,567|| align=right|0,247|| align=right|4,12|| align=right|4,111||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35492)||1998 FA29|| align=right|15,7|| align=right|2,531|| align=right|0,048|| align=right|2,15|| align=right|4,026||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35493)||1998 FG29|| align=right|14,0|| align=right|2,573|| align=right|0,096|| align=right|9,95|| align=right|4,127||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35494)||1998 FZ31|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,109|| align=right|14,70|| align=right|4,050||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35495)||1998 FO32|| align=right|14,3|| align=right|2,611|| align=right|0,269|| align=right|11,03|| align=right|4,218||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35496)||1998 FC33|| align=right|13,3|| align=right|2,586|| align=right|0,048|| align=right|22,07|| align=right|4,159||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35497)||1998 FT33|| align=right|15,0|| align=right|2,668|| align=right|0,006|| align=right|10,61|| align=right|4,358||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35498)||1998 FC35|| align=right|13,9|| align=right|3,188|| align=right|0,261|| align=right|8,48|| align=right|5,691||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35499)||1998 FO35|| align=right|13,9|| align=right|2,533|| align=right|0,042|| align=right|16,37|| align=right|4,031||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(35500)||1998 FP39|| align=right|14,4|| align=right|2,643|| align=right|0,028|| align=right|14,85|| align=right|4,296||MBA||20. marec 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov